Qapiarfiusaq bezeichnet:
 Qapiarfiusaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qapiarfiusaq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland